Tuur (ou Tüür) est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Abdirahman Ahmed Ali Tuur (1931-2003), homme politique somalien
Erkki-Sven Tüür (né en 1959), compositeur estonien
 (né en 1976), architecte estonien
Regilio Tuur (né en 1967), boxeur néerlandais
 (né en 1986), joueur belge de football

Prénom
Tuur Dens (né en 2000), coureur cycliste belge
Tuur Dierckx (né en 1995), joueur belge de football
 (né en 1969), homme politique néerlandais
 (né en 1996), joueur belge de football

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom